Ghirolt se poate referi la:
Localități din România:
Ghirolt, Cluj
Ghirolt, Satu Mare